Дід'є Робер де Воґонді (1723—1786) — французький географ та картограф.
 Жиль Робер де Воґонді (1688—1766) — французький географ та картограф.